het Engelse woord voor zuur
Lysergeenzuurdi-ethylamide (lsd), een hallucinogeen
Acid house, een muziekstijl
Acid rock, een subgenre van de psychedelic rock
Acid (band), een Belgische speedmetalband
Acid (youtuber), een Belgische youtuber
ACID, een richtlijn voor het ontwerp van databases
Acid1, Acid2 en Acid3, webpagina's om webstandaarden te testen